

Nom 
 Glaire, sécrétion incolore et visqueuse des muqueuses.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Glaire (1798-1879), orientaliste français.

Toponyme 

 Glaire, commune française du département des Ardennes.